Скоморовський Келестин Захарович (1820—1866) — український письменник, греко-католицький священик, поет, мовознавець, перекладач. Член «Головної Руської Ради» в м. Львові (1848).
 Скоморовський Рафаїл Соломонович (1899—1962) — радянський прозаїк, поет, журналіст та перекладач.
 Скоморовський Яків Борисович (1889—1955) — ленінградський джазмен, трубач, диригент, педагог.

Див. також 
 Скомаровський